Die Schweizerische Aktuarvereinigung (SAV) ist ein Berufsverband der Schweizerischen Aktuarinnen und Aktuare. Der Verband wurde 1905 unter dem Namen Vereinigung schweizerischer Versicherungsmathematiker gegründet und hat seinen Sitz in Zürich.

Tätigkeit 
Die SAV ist ein Vollmitglied der Actuarial Association of Europe (AAE). Obwohl die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, konnte die SAV über eine Sondervereinbarung erreichen, dass die Schweizer Aktuarvereinigung die gleichen Rechte hat wie die anderen europäischen Verbände. Grundsätzlich haben Aktuarinnen und Aktuare im Ausland meist einen höheren Bekanntheitsgrad als in der Schweiz. Präsidentin ist Sabine Betz (seit 2021), Geschäftsführer Holger Walz.

Zweck der Vereinigung 
Die Verband koordiniert die Ausbildung zur Aktuarin und zum Aktuar und Pensionsversicherungsexperten und gibt Empfehlungen an werdende Aktuarinnen und Aktuare ab. Weiterbildung, Fachrichtlinien und die Einhaltung der Standesrichtlinien sind weitere Aufgabengebiete der SAV.
Die SAV verfasst Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen, vertritt die Interessen der Aktuarinnen und Aktuare innerhalb der Gesellschaften und sorgt für den Titelschutz.

Mitgliedschaft 
Die SAV hat im Jahr 2009 neue Richtlinien für die Aufnahme von Mitgliedern erlassen.
Folgende Vorbedingungen müssen für eine Mitgliedschaft erfüllt sein (nicht kumulativ):
 Hochschulabschluss in Versicherungsmathematik oder Aktuarwissenschaften (Actuarial Sciences)
 Eidg. Diplom als Pensionsversicherungsexperte
 Abschluss mit mathematischer oder naturwissenschaftlicher Grundausbildung

Unter gewissen Bedingungen (wissenschaftliche Betätigung, zehn Jahre Erfahrung im Bereich Versicherungsmathematik) steht auch anderen Bewerberinnen und Bewerbern eine Mitgliedschaft offen.

Junge Aktuare 
Die Interessen-Gruppe der Jungenaktuarinnen und Jungaktuare will das Networking unter jungen Aktuarinnen und Aktuaren fördern und Interessierte in der Ausbildung zum Aktuarsberuf unterstützen.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Aktuarvereinigung
Versicherungswesen
Fachverband
Berufsverband (Schweiz)
Verein (Zürich)